Министерството на електрониката и електротехниката (МЕЕ) е министерство в България, съществувало в периода: 1973 – 1981 година.

История 
Създадено е на 13 юли 1973 г. с указ № 1514. Министерството „изпълнява партийната и държавната политика в областта на електрониката и електротехниката и внедряването на нови методи в електронната промишленост“. Сред задачите му е да контролира, организира и ръководи всички предприятия в областта на електрониката. В структурата му влизат министър, заместник-министри и главен секретар. Освен Колегиума, други колегиални органи на министерството са Междуведомствен координационен съвет и Технико-икономически съвет и други. На 18 юни 1981 г. е закрито с указ № 1126 като е слято с Министерството на машиностроенето и е образувано Министерство на машиностроенето и електрониката.

Списък

Министри на електрониката и електротехниката 1973 – 1981

Източници

Бележки 

електроника и електротехника
История на България (1945 – 1989)